de parachutistes d'infanterie de marine
 de parachutistes d'infanterie de marine
 de parachutistes d'infanterie de marine
 de parachutistes d'infanterie de marine
 de parachutistes d'infanterie de marine
 de parachutistes d'infanterie de marine

Voir aussi 
Infanterie de marine
parachutisme militaire